47-й Берлинский международный кинофестиваль проходил с 13 по 24 февраля, 1997 года в Берлине.

Жюри 
 Жак Ланг (председатель жюри)
 Харк Бом
 Ферид Богхедир
 Мэгги Чун
 Фред Гронич
 Дэвид Хэа
 Пер Хольст
 Болеслав Михалек
 Умберто Солас
 Марианн Сагебрехт
 Нин Ин

Конкурсная программа 
 Суровое испытание, режиссёр Николас Хайтнер
 Английский пациент, режиссёр Энтони Мингелла
 Садись в автобус, режиссёр Спайк Ли
 Генеалогия преступления, режиссёр Рауль Руис
 Река, режиссёр Цай Минлян
 В любви и войне, режиссёр Ричард Аттенборо
 Остров на Птичьей улице, режиссёр Сёрен Краг-Якобсен
 Жизнь – это стройплощадка, режиссёр Вольфганг Беккер
 Под западным взглядом, режиссёр Йосеф Пичхадзе
 Война Люси, режиссёр Клод Берри
 Надзор, режиссёр Хуан Цзяньсинь
 Четыре дня в сентябре, режиссёр Бруну Баррету
 Девочка Никто, режиссёр Анджей Вайда
 Народ против Ларри Флинта, режиссёр Милош Форман
 Порт Джема, режиссёр Эрик Хойманн
 Ромео + Джульетта, режиссёр Баз Лурман
 Роузвуд, режиссёр Джон Синглтон
 Вива эротика, режиссёр Тун-Шин Йи
 Секреты сердца, режиссёр Мончо Армендарис
 Лунная серенада, режиссёр Масахиро Синода
 Снежное чувство Смиллы, режиссёр Билле Аугуст
 Территория команчей, режиссёр Херардо Эрреро
 Три истории, режиссёр Кира Муратова
 Город-близнец, режиссёр Кевин Аллен
 Кухня, режиссёр Йим Хо

Награды 
 Золотой медведь:
 Народ против Ларри Флинта, режиссёр Милош Форман
 Золотой медведь за лучший короткометражный фильм:
 Последние новости
 Серебряный медведь:
 Серебряный медведь за лучшую мужскую роль:
 Леонардо Ди Каприо — Ромео + Джульетта
 Серебряный медведь за лучшую женскую роль
 Жюльет Бинош — Английский пациент
 Серебряный медведь за лучшую режиссёрскую работу:
 Эрик Хойманн — Порт Джема
 Серебряный медведь за лучший короткометражный фильм:
 Поздно ночью
 Серебряный медведь за выдающиеся персональные достижения:
 Збигнев Прайснер — Остров на Птичьей улице
 Серебряный медведь - специальный приз жюри:
 Река
 Особое упоминание:
 Садись в автобус
 Девочка Никто
 Остров на Птичьей улице
 Жизнь – это стройплощадка
 Почётный приз Berlinale Camera Award:
 Лорен Бэколл
 Энн Хуи
 Армин Мюллер-Шталь
 Франц Зайц
 Приз Teddy (кино, посвящённое теме сексуальных меньшинств):
 Приз Teddy за лучший короткометражный фильм:
 Любовные героини
 Приз Teddy за лучший художественный фильм:
 Убийство и убийство
 Приз Альфреда Бауэра:
 Ромео + Джульетта
 Специальный приз фестиваля Blue Angel за лучший европейский фильм:
 Секреты сердца
 Приз Caligari за инновации в Программе молодого кино:
 Никому нет дела
 Приз Peace Film Award
 По окончании сезона
 Приз имени Вольфганга Штаудте:
 Пейзажи памяти
 Приз газеты Siegessäule:
 Всё обо мне

Примечания

Ссылки 
 47-й Берлинский международный кинофестиваль
 Берлинский международный кинофестиваль 1997 года в Internet Movie Database
 47-й Берлинский международный кинофестиваль

Берлинский кинофестиваль
Февраль 1997 года
1997 год в Германии
Кинофестивали 1997 года